Mattis kan syfta på:

Mattis – ett mansnamn, se Mattias
Mattis Cederberg (1971–), en svensk musiker, kompositör, formgivare
Mattis (Ronja Rövardotter) – Ronja Rövardotters pappa i roman av Astrid Lindgren

Mansnamn